33-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл 8-12 ноября 1957 года в Тегеране (Иран).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Тяжёлая атлетика
Тяжёлая атлетика
Тяжёлая атлетика
Чемпионаты мира в Иране
Тяжёлая атлетика в Иране
1957 год в тяжёлой атлетике